Skifte kan have flere betydninger:
 Skifte (arkitektur) – er et vandret lag af sten i en mur
 Skifte (arv) – er en deling af boet efter en afdød